Armand Ohlen : sénateur de Calédonie, né en 1913
 Frédéric Ohlen : écrivain, poète, de Calédonie, né en 1959 
 Isabelle Ohlen : femme politique de Calédonie, née en 1960

Homonymie